Blacked est une société de production  de films pornographiques créée en 2014 et appartenant à Vixen. Le choix d'acteurs  noirs, ainsi que des scènes "interraciales" produites par Blacked sont les éléments caractéristiques des productions de ce studio (choix d'acteur qui explique notamment le nom du studio).

Historique 
La société Blacked est créée en 2014. Elle appartient à Vixen Studio. Selon Greg Lansky, alors président directeur général de Vixen Media, le but derrière la création de Blacked était de créer des vidéos de meilleure qualités qui seraient considérées comme plus artistique.

En 2016, lors de la 33 cérémonie des AVN Awards, Blacked a reçu 15 nominations.

Personnalités

Actrices produites 
Ci-dessous, quelques-unes des actrices les plus connues apparaissant dans des productions Blacked :

 Lana Rhoades
 Elsa Jean
 Adriana Checik
 Abella Danger
 Riley Reid
 Angela White
 August Ames
 Natasha Nice
 Britney Amber
 Channel Preston
 Anissa Kate
 Isis Love
 Victoria June
 Cassidy Klein
 Romi Rain
 Indica Monroe
 Karlee Grey
 Lily LaBeau
 Brandi Love
 Aj Applegate
 Kendra Lust
 Peta Jensen
 Leah Gotti
 Kendra Sunderland
 Mia Malkova
 Blair Williams
 Ava Adams
 Cory Chase
 Gianna Dior
 Kagney Lynn Karter
 Kira Noir
 Valentina Nappi
 Nicole Aniston
 Dani Daniels
 Lena Paul

Liens externes 
 Site officiel
 Page du studio Blacked sur l'IAFD
 Interview de Greg Lansky au sujet de Blacked et de Vixen
 Annonce des résultats du  AVN Awards

Société de production de films pornographiques
Entreprise fondée en 2014
Site web pornographique